Ibrahim Touré (ur. 1985) – piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej
 Kolo Touré (ur. 1981) – piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej
 Yaya Touré (ur. 1983) –  piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej